Poul Holm kan henvise til flere personer:
 Poul Holm (historiker), født 1955
 Poul Holm (badmintonspiller) - 1920-2000
 Poul Holm (idrætsmand), født 1888